Promotor puede referirse a:
 El promotor, persona que promueve o promociona ventas profesionalmente.

 El promotor; en genética, la sección de ADN que controla la iniciación de la transcripción del ARN como producto de un gen.
 El promotor, persona que promueve o promociona profesionalmente la labor de otra: los artistas y deportistas suelen contar con promotores en su profesión.
 El promotor, un acelerador de la catálisis, aunque en sí mismo no es un tipo de catalizador.
 El promotor, un tipo de empresario, según lo descrito en el concepto de promotor de Ludwig von Mises. Promueve una cosa determinada: trabajo en una promotora inmobiliaria.
 El promotor, uno de los agentes de la edificación contemplado por la Ley de Ordenación de la Edificación de España.

Enlaces externos